Four Brothers bezeichnet:

 Four Brothers (Jazzstandard), Komposition von Jimmy Giuffre aus dem Jahr 1947
 Four Brothers, deutscher Titel Vier Brüder, US-amerikanischer Actionfilm von John Singleton aus dem Jahr 2005
 Four Brothers (Band), simbabwische Jit-Band
 Four Brothers (Gebirgszug), Gebirgszug aus vier Bergspitzen in Del Norte County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Four Brothers Rocks, Felsengruppe in Antarktika